Роберт Джессе Пулфорд (; род. 31 марта 1936, Ньютон-Робинсон) — канадский хоккеист и тренер, как игрок четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964, 1967) и шестикратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Карьера

Игровая карьера 
Начал карьеру в команде «Торонто Мальборос», за которую играл в течение трёх сезонов, где выиграл два Мемориальных кубка в 1955 и 1956 годах. По окончании сезона присоединился к «Торонто Мейпл Лифс», где отыграл 14 сезонов, став одним из ключевых игроков команды, которая выиграла четыре Кубка Стэнли.

В сентябре 1970 года был обменян в «Лос-Анджелес Кингз», где отыграл два сезона, завершив карьеру по окончании сезона 1971/72 в возрасте 36 лет.

Тренерская карьера 
В качестве главного тренера работал в НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» с 1972 по 1977 годы, получив в 1975 году Джек Адамс Эворд, как лучший тренер сезона. В 1976 году был главным тренером сборной США на Кубке Канады, где американцы заняли итоговое пятое место.

Помимо «Кингз» и сборной США четыре раза с перерывами был главным тренером «Чикаго Блэкхокс» в периоды (1977—1979), 1982, (1985—1987), (1999—2000), также четыре раза он был генеральным менеджером «Блэкхокс».

Признание 
В 1991 году был введён в Зал хоккейной славы.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мальборос»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные тренеры Канады
Тренеры «Лос-Анджелес Кингз»
Тренеры сборной США по хоккею с шайбой
Тренеры «Чикаго Блэкхокс»
Генеральные менеджеры «Чикаго Блэкхокс»
Зал славы хоккея с шайбой
Обладатели Джек Адамс Эворд
Президенты Ассоциации игроков НХЛ